Петр Коп (; 15 февраля 1937, Прага, Чехословацкая республика — 27 января 2017, там же, Чехия) — чехословацкий волейболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968).

Спортивная и тренерская карьера 

На протяжении практически всей карьеры выступал за клуб RH Praha, лишь один провел в составе «Динамо». Также играл в итальянской волейбольной лиге за «Виртус» из Болоньи. Двукратный чемпион ЧССР (1966 и 1972), серебряный призер национального первенства Италии (1969).

Выступал в составе юношеской сборной страны по волейболу с 1954 г., в 1962 г. перешел в основной состав. Становился чемпионом мира в Чехословакии (1966), бронзовым призером — в Польше (1965). Серебряный призер европейского первенства в Турции (1967).

Двукратный призер летних Олимпийских игр: в составе национальной сборной ЧССР выиграл серебро в Токио (1964) и бронзу (1968).

По завершении игровой карьеры (1971) стал тренером по волейболу, в 1974—1979 гг. работал с женской сборной Чехословакии. В 1984—1988 гг. приводил женский клуб RH Praha к титулу чемпионок ЧССР, под его руководством клуб Knack Randstad Roeselare становился чемпионками (1989) и двукратными обладателями Кубка Бельгии (1989 и 1990), а Aero Odolena Voda — двукратными чемпионками Чехословакии (1993 и 1994). 

Также окончил механический факультет, получив специальность дизайнера.

Награды и звания 

Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер ЧССР.

Ссылки 

 http://www.olympedia.org/athletes/53026
 http://www.denik.cz/ostatni_sport/ve-veku-79-let-zemrel-volejbalovy-mistr-sveta-petr-kop-20170128.html

Волейболисты Чехословакии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы Европы по волейболу